Gījū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gījow, ort, Gilan, 
 Kūh-e Gugerdī, berg, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar